Педаго́гика ( «искусство воспитания» от  «ребёнок» →  «подросток» +  «веду») — наука о воспитании и обучении человека, прежде всего в детско-юношеском возрасте.

Предмет педагогики — целостный педагогический процесс, направленный на гармоничное развитие личности в условиях её воспитания, обучения и образования. Объект педагогики — воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс. Объектом педагогики выступают те явления действительности, которые обусловливают развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает педагогика.

Историческая справка 

Слово «педагогика» происходит от , что означает буквально «детовождение, детоведение».

В Древней Греции педагог — раб (часто — неспособный к физическому труду), наблюдающий за ребёнком ( — мальчик, подросток), отвечающий за посещение им школы. Развитие педагогики неотделимо от истории человечества. Педагогическая мысль зародилась и на протяжении тысячелетий развивалась в древнегреческой, древневосточной и средневековой теологии и философии.

Впервые педагогика вычленена из системы философских знаний в начале XVII в. английским философом и естествоиспытателем Фрэнсисом Бэконом и закреплена как наука трудами чешского педагога Яна Амоса Коменского. К настоящему времени педагогика является многоотраслевой наукой, функционирующей и развивающейся в тесной взаимосвязи с другими науками.

В 1988 ЮНЕСКО было принято решение, касающееся педагогов, определивших, по мнению этой организации, способ педагогического мышления в XX веке. К ним были причислены: американец Джон Дьюи, немец Георг Кершенштейнер, итальянка Мария Монтессори и советский педагог Антон Макаренко.

Другие определения

Задачи научной педагогики 
Научная педагогика по проф. В. В. Кумарину ставит перед собой следующие задачи:

 Воспитание человека, то есть выработку в нём привычек поведения, таких как честность, порядочность, трудолюбие и т. д. Цель воспитания — не только знание о том, что такое честность, но именно привычка быть честным. Эта задача является первоочередной и ей целесообразно отдавать предпочтение — ещё Ушинский К. Д. писал о том, что при дурном воспитании дополнительные знания сделают такого человека только более опасным для общества (и приводил в качестве примера Чичикова).
 Выявление состава и величины природных (то есть не поддающихся изменению педагогическими средствами) дарований (способностей) и тесно связанных с ними потребностей данного человека, в значительной степени определяющих возможности к его обучению в том или ином направлении.
 Выявление состава и величины общественных потребностей к обучению и воспитанию в данном месте и в данное время. При этом понятие места и времени также имеет достаточно сложный (иерархичный) характер.
 Создание условий и осуществление гармоничного удовлетворения личных и общественных потребностей в воспитании и обучении с учётом потребностей и возможностей (способностей) как иерархии общественных коллективов (от семьи до государства в целом и даже на международном уровне), так и обучаемого.

См. также

Примечания

Литература 

 Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. 2-е изд. — Казань, 2000. — 600 с.
 Болдырев Н. И., Гончаров Н. К., Есипов Б. П. и др. Педагогика. Учеб. пособие для пед. ин-тов. — М., 1968.
 Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. Учеб. пособие. — Р-н/Д: Творческий центр «Учитель», 1999. — 560 с.
 
 Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. Пер. с англ. — М.: «Совершенство», 1997. — 208 с.
 Журавлёв В. И. Педагогика в системе наук о человеке. — М., 1990.
 Зицер Д., Зицер Н. Практическая педагогика: азбука НО. — СПб., «Просвещение», 2007.— 287 с.
 Ильина Т. А. Педагогика. Учебное пособие для пед. ин-тов. — М., 1969.
 Корчак Я. Педагогическое наследие. — М. : Педагогика, 1990. — 272 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 5-7155-0025-7. (Сборник включает в себя работы «Как любить ребёнка» (первый раздел её напечатан с сокращениями) и «Правила жизни. Педагогика для детей и взрослых».)
 Краевский В. В. Сколько у нас педагогик? // «Педагогика». — 1997. — № 4.
 Краевский В. В. Общие основы педагогики. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: «Академия», 2003. — 256 с.
 Педагогика. Учебное пособие. Под ред. П. И. Пидкасистого. — М.: Российское педагогическое агентство, 1995. — 638 с.
 Педагогика. Учеб. пособие для студентов пед. институтов. Под ред. Ю. К. Бабанского. — М.: «Просвещение», 1983. — 608 с.
 В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко и др. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. — М.: «Школа-Пресс», 1997. — 512 с.
 Педагогические теории, системы и технологии. Опыт организации творчества студентов. Под ред. А. В. Хуторского. — М.: Изд-во Московского педагогического университета, 1999. — 84 с.
 Подласый И. П. Педагогика. — М.: «Просвещение», 1996.
 Пономарев Р. Е. Педагогика высшей школы: учебное пособие. — М.: МАКС Пресс, 2020—204 с.
 Прокопьев И. И. Педагогика. Избр. лекции. Уч. пособие в 3-х ч. — Гродно: Изд-во ГрГУ, 1997. — 114 с.
 Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. Научное издание. — М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. — 222 c.
 Морозов В. И. — Педагогика — «Просвещение»

Ссылки 

 Ерёмин В. А. Отчаянная педагогика. М.: Владос, 2008 г.
 Клименко В. В. Как воспитать вундеркинда. Критический взгляд на современную педагогику.
 Кумарин В. В. Педагогика стандартности или почему детям плохо в школе. Чехов, 1996 г., 64 с.
 Новиков А. М. Основания педагогики. — М. : «ЭГВЕС», 2010. — 208 с.
 
 Постников М. М. Школа с уклоном в будущее. // Литературная газета, 25 марта 1987 г.
 Стуканов В. Г. Исправительная педагогика : учебное пособие / В. Г. Стуканов. — Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2013. — 395 с.
 Данные базы Научной электронной библиотеки (РИНЦ) по числу цитирований учёных Российской Федерации по разделу «Народное образование. Педагогика» (всего по данному разделу в базе данных Российского индекса цитирования — РИНЦ зарегистрировано 11 тысяч российских ученых в области педагогических наук) по состоянию на 6.05.2013